Mobiglia ist der Familienname von

 Octavio Mobiglia (1923–2015), brasilianischer Schwimmer
 Tullio Mobiglia (1911–1991), italienischer Jazzmusiker und Bandleader